Сажинская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Ферапонтовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ферапонтовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 35 км, до центра муниципального образования Ферапонтово — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Воробино, Мелюшино, Федотово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Сажинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района